Вирджи́ния Ли́ндер (), полное имя Вирджи́ния Ли́нн Ли́ндер (; род. 1953, , штат Колорадо, США) — американский юрист и государственный служащий. Судья  с 1999 по 2003 год.   с 2013 по 2015 год. В отставке.

Биография 
Родилась в 1953 году в городе Кэньон-Сити, в штате Колорадо. Вскоре после её рождения родители развелись, и мать с детьми переехала на ферму к своим родителям. После мать снова вышла замуж за коллегу-педагога и переехала в штат Калифорния, где прошло детство Линдер. В 1975 году она окончила Южный Орегонский университет в Ашленде. В 1975—1977 годах работала в штате Вирджиния на Восточном побережье. В 1977—1980 годах изучала право в Юридическом колледже университета Уилламетт в Салеме, в штате Орегон, который окончила со степенью доктора юридических наук. Во время обучения в колледже работала в Департаменте юстиции Орегона и секретарём в Апелляционном отделе Генеральной прокуратуры штата. В 1998 году в звании профессора преподавала в Юридическом колледже университета Уилламетт.

Линдер — открытая лесбиянка. Состоит в отношениях с Коллин Силок. Она стала также первой в истории США открытой лесбиянкой — членом Верховного суда штата в стране и первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества, избранным на место ассоциированного судьи в Верховный суд штата. Её избирательная кампания 2006 года была поддержана .

Государственная служба 
В 1980 году поступила на службу в качестве помощника генерального прокурора в Апелляционном отделе Министерства юстиции штата Орегон. В 1984 году была назначена помощником  штата Орегон. В 1986 году была назначена генеральным солиситором штата Орегон, став первой женщиной, которая заняла эту должность и прослужила на этой должности дольше всех предшественников. В 1994 году в качестве генерального солиситора представляла штат Орегон в Верховном суде США в процессе «Орегон против АКФ» и одержала победу.

В 1997 году губернатор Джон Кицхабер назначил её на место судьи Апелляционного суда Орегона. В 1998 и 2004 годах Линдер была переизбрана на эту должность. Её кампания за место в Верховном суде Орегона началась в 2005 году, после заявления председателя Верховного суда Уоллеса Карсона-младшего об отставке. Оппонентами Линдер были Джек Робертс и Джин Холлмэн. На первичных выборах в мае Линдер получила 39 % против 42 % голосов Робертса. Поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства в ноябре прошёл второй тур, в котором Линдер с 52 % победила Робертса с 48 % голосов. Предвыборный комитет Линдер собрал на её кампанию чуть больше 350 000 долларов, в то время как предвыборный комитет Робертса располагал суммой в 710 000 долларов. Линдер стала первой женщиной, избранной в Верховный суд Орегона; все предыдущие женщины-судьи получали назначение для заполнения квоты. Как вспоминала она позднее: «Я помню, как проснулась утром после выборов и погуглила своё имя, чтобы увидеть обновлённые результаты выборов. Первое, что появилось, была страница Википедии обо мне и факте моего избрания в Верховный суд Орегона. Это звучало как история». С 31 декабря 2015 года в отставке.

Примечания 

Выпускники Университета Южного Орегона
Выпускники Уилламеттского университета
Выпускники Юридического колледжа Уилламеттского университета
Преподаватели Юридического колледжа Уилламеттского университета
Преподаватели Уилламеттского университета
Судьи США
Судьи Верховного суда Орегона
Судьи Апелляционного суда Орегона